Radhika Apte (née en 1985), actrice de théâtre et de cinéma indienne ;
 Radhika Coomaraswamy (née en 1953),  femme politique srilankaise ;
 Radhika Jha (née en 1970), romancière indienne ;
 Radhika Vaz (née en 1973), actrice indienne.

Voir aussi 
 Raadhika (née en 1962), actrice indienne ;
 Radha, déesse hindoue, également appelée Radhika, Radharani ou Radhikarani.